Сан Мигел Сучистепек има више значења:

 Општина Сан Мигел Сучистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Сучистепек (Сан Мигел Сучистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику